Příjmení Shaffer může označovat:

 Atticus Shaffer (* 1998) – americký herec
 James Shaffer (* 1970) – americký kytarista
 Peter Shaffer (1926–2016) – anglický dramatik